Името Малък извор носят две български села:

 Малък извор (Област Ловеч)
 Малък извор (Област Хасково)